Maria Einsiedeln steht für:

 Schwarze Madonna von Einsiedeln, Gnadenbild und Gnadenkapelle im Kloster Einsiedeln, Kanton Schwyz, Schweiz
 Maria Einsiedeln (Dettenschwang), Kapelle im Landkreis Landsberg am Lech, Deutschland
 Maria Einsiedeln (Geiermühle), Kapelle im Landkreis Passau
 Maria Einsiedeln (Immelstetten), Kapelle im Landkreis Unterallgäu, Deutschland
 Kapelle Maria Einsiedeln (St. Gallen), Schweiz
 Einsiedelner Kapelle (auch Kapelle Maria Einsiedeln), Rastatt, Deutschland

Siehe auch:
 Maria Einsiedel, Ortsteil von München
 Maria-Einsiedelbach, Bach in München